Флореста има више значења:

 Флореста
 Флореста (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флореста (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику